Il singolare del Chennai Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Tillström era il detentore del titolo.
Patrick Rafter ha battuto in finale Mikael Tillström 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Patrick Rafter (campione)
  Todd Woodbridge (semifinali)
  Mark Woodforde (quarti)
  Boris Becker (secondo turno)

 Mikael Tillström (finale) 
 Jérôme Golmard (secondo turno) 
 Arnaud Clément (secondo turno) 
 Andrei Pavel (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Chennai Open 1998
ATP Tour 1998